Die Abkürzung DPZ bezeichnet

 Deutsche Photographen-Zeitung, von 1874 bis 1924 erschienene Fachzeitschrift für Fotografie
 Deutsches Primatenzentrum 
 Das Progressive Zentrum, siehe Progressives Zentrum
 Daniel-Pascal Zorn
 Doppelstock-Pendelzug
 Digitaler Prüferzugriff

DPZ